Planters Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Planters Bank Building (Arkansas), ID-Nr. 87001354
 Planters Bank Building (Texas), ID-Nr. 71000952